Alvéolo (o alveolo) puede referirse:

 al alvéolo pulmonar, cada una de las estructuras con forma de bolsa que se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos;
 al alvéolo dentario, cada una de las cavidades donde van insertados los dientes;
 al alvéolo cortical, cada uno de los orgánulos celulares constituidos por vesículas situados bajo la membrana plasmática a la que dan soporte.